БН, Б/н, бн, б-н — аббревиатура или сокращение обозначающая:
 Барн (сокращение: б, бн) — в ядерной физике единица для измерения эффективного сечения ядерных реакций, а также квадрупольного момента.
 Быстрые нейтроны — свободные нейтроны, кинетическая энергия которых больше некоторой величины.
 Реактор на быстрых нейтронах — ядерный реактор, использующий для поддержания цепной ядерной реакции нейтроны с энергией > 105 эВ.
 БН-600 — реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем, пущенный в эксплуатацию в апреле 1980 года в 3-м энергоблоке на Белоярской АЭС в Свердловской области близ города Заречный. Электрическая мощность — 600 МВт.
 БН-800 — реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем в 4-м энергоблоке Белоярской АЭС, построенный в 2013 году.
 БН-1200 — реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем.
 БН-350 — энергетический реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем.
 БН-2 — советский ночной бинокль для ведения разведки, наблюдения и изучения местности в условиях плохой видимости.
 :Б:Н: (:B:N:, «Бяз назвы», рус. «Без названия») — белорусская рок-круппа из города Берёза.
 Модификация МиГ-23: МиГ-23БН — специализированный истребитель-бомбардировщик.
 Белые ночи — ночи, в течение которых естественная освещённость так и не становится слишком низкой, то есть вся ночь состоит лишь из сумерек.
 Б/н — без номера.
 б-н — батальон.

См. также 
BN — Нитрид бора